9B peut faire référence à :
 9B, un niveau de difficulté en escalade dans le neuvième degré ;
  ;
 Oléoduc 9B, un oléoduc canadien.

Voir aussi